Карітас — любов у християнстві.

Інше 
 Карітас — католицька благочинна організація.
 Карітас України
 Карітас (мережа)